Сиваи — название населённых пунктов:

 Сиваи — деревня в Белыничском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Сиваи — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.